Marc-Joseph Marion du Fresne, een Franse ontdekkingsreiziger uit de 18e eeuw.
Marion Dufresne 1, een schip dat in 1995 uit de vaart is genomen.
Marion Dufresne (schip, 1995), een bevoorradingsschip dat in 1995 te water is gelaten.
Een bergtop op Île de l'Est, een van de Crozeteilanden